Юрій Семенович Гольшанський (1410–1456/після 1460) — князь роду Гольшанських, урядник Великого князівства Литовського.

Біографія 
Один з організаторів обрання великим князем Казимира Ягелончика у 1440 р. Був одним з керівників литовського посольства на сеймі 1446 року щодо відмови Казимира на право брата наслідувати польську корону. У 1456 р. долучився до опозиції, яка хотіла обрати великим князем Михайла Олельковича.

1460 року разом з братами Михайлом та Семеном Олельковичами склав декларацію перед послами московського митрополита Іони, в якій визнавав московського князя опікуном православної церкви Західної Русі.

Володіння 
Разом з братами володів Гольшанами, Глуськом, Дубровицею, Степанню, Горбаковом, Романовим у Оршанському повіті, Станьковим і Житіном у Мінському повіті, Свіранами. Шешолами і Кроштами у Литві та ін.

Сім'я та діти 
Дружина — Юліана. Діти:
 Іван
 Юліана
 Олександр
 Василь
 Семен
 Юрій
 Анна — друга дружина Мартина Гаштовта.

Примітки

Джерела 
 Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. — Tom IX/4, zeszyt 43. — S. 585—591.

Посилання 
 КНЯЗІ ГОЛЬШАНСЬКІ
 Książęta Holszanscy i Dubrowiccy (01) 

Гольшанські